12 Songs steht für folgende Musikalbem:
 12 Songs (Randy-Newman-Album) (1970)
 12 Songs (Neil-Diamond-Album) (2005)
 12 Songs (Cory-Branan-Album) (2006)